The Ipcress File ist der Originaltitel folgender Werke:
 Ipcress – streng geheim (Roman), Roman von Len Deighton (1962) 
 Ipcress – streng geheim, britischer Spielfilm von Sidney J. Furie (1965)
 Die Ipcress-Datei, britische Miniserie von James Watkins (2022)